Les Ciconiidae sont une famille d'oiseaux échassiers constituée de 6 genres et 19 espèces de tantales, bec-ouverts, cigognes, jabirus et marabouts. C'est la seule famille de l'ordre des Ciconiiformes.

Description 

Les Ciconiiformes sont de grands échassiers (de 75 à 152 cm) aux pattes et bec longs ; leur cou est allongé et parfois épais.

Habitats et répartition 

Cosmopolites, à l'exception de l'Antarctique et de la majeure partie de l'Amérique du Nord, ces oiseaux présentent la plus grande diversité en région tropicale. Ils vivent dans une variété de zones humides, mais quelques espèces fréquentent les zones herbeuses et les forêts. La plupart des taxons fréquentent généralement les régions continentales chaudes.

Taxinomie

Classification classique

Classification de Sibley 

La classification de Sibley et Monroe basée sur des tests d'hybridation de l'ADN rapproche les Falconiformes, les Charadriiformes et d'autres ordres d'oiseaux marins, dans un ordre des Ciconiiformes (sensu lato) largement étendu.

Classification récente 

Suivant les travaux de Hackett et al (2008), les Threskiornithidae (ibis et spatules) et les Ardeidae (hérons) appartiennent dorénavant à l'ordre des Pelecaniformes.

Liste des genres 
Par ordre alphabétique :
 Anastomus (2 espèces)
 Ciconia (7 espèces)
 Ephippiorhynchus (2 espèces)
 Jabiru (1 espèce)
 Leptoptilos (3 espèces)
 Mycteria (4 espèces)

Liste des espèces existantes 
D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :

 Mycteria americana – Tantale d'Amérique
 Mycteria cinerea – Tantale blanc
 Mycteria ibis – Tantale ibis
 Mycteria leucocephala – Tantale indien
 Anastomus oscitans – Bec-ouvert indien
 Anastomus lamelligerus – Bec-ouvert africain
 Ciconia nigra – Cigogne noire
 Ciconia abdimii – Cigogne d'Abdim
 Ciconia episcopus – Cigogne épiscopale
 Ciconia stormi – Cigogne de Storm
 Ciconia maguari – Cigogne maguari
 Ciconia ciconia – Cigogne blanche
 Ciconia boyciana – Cigogne orientale
 Ephippiorhynchus asiaticus – Jabiru d'Asie
 Ephippiorhynchus senegalensis – Jabiru d'Afrique
 Jabiru mycteria – Jabiru d'Amérique
 Leptoptilos javanicus – Marabout chevelu
 Leptoptilos dubius – Marabout argala
 Leptoptilos crumenifer – Marabout d'Afrique

Taxons éteints

Genres éteints 
 Ciconiopsis
 Eociconia
 Grallavis
 Palaeoephippiorhynchus
 Prociconia
 Pelargosteon

Espèces fossiles de genres actuels 
 Plusieurs espèces du genre Ciconia
 Jabiru codorensis

Références

Voir aussi 
 Aves (classification phylogénétique), où l'ordre est réduit à la famille des Ciconiidae, selon Ericson (2006) et Hackett et al. (2008).

Liens externes 

 ordre 
 
 
 
 
 

 famille 
 
 
 
 
 

 
Famille d'oiseaux (nom scientifique)